Qaqqatsiaq bezeichnet:
 Qaqqatsiaq (Berg, Ivittuut), Berg im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Ataneq, östlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Ataneq, westlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Kangerlussuaq, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Kuulik), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Nuuk, mittig), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Nuuk, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Nuuk, südlich) (Død Varsel Bjerg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Itillip Ilua), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaqqatsiaq (Berg, Kangerlussuaq, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaqqatsiaq (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland